

Patronyme 

 Antwaan Randle El (* 1979), ancien joueur américain de football américain ;
 Betsy Randle (* 1955), actrice américaine ;
 Brian Randle (* 1985), joueur américain de basket-ball ;
 Chasson Randle (* 1993), joueur américain de basket-ball ;
 Jerome Randle (* 1987), joueur américain de basket-ball ;
 Joseph Randle Bailey (19131998), herpétologiste américain ;
 Julius Randle (* 1994), joueur américain de basket-ball ;
 Mary Jo Randle (* 1954), actrice britannique ;
 Matthew Randle (* 2003), nageur sud-africain ;
 Roger Randle (* 1974), ancien joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Samantha Randle (* 1998), nageuse sud-africaine ;
 Theresa Randle (* 1964), actrice américaine ;
 Tom Randle (* 1958), ténor américain.

Patronyme anglais